Altar — também designado ara

Geografia
Aras (Espanha) — município de Navarra
Rio Arax — ou Aras; rio que nasce na Turquia e cruza a Arménia, Irão e Azerbaijão

Pessoas 

 Augusto Aras - jurista brasileiro.
Outros usos
Áras an Uachtaráin — residência oficial do Presidente da Irlanda

Desambiguações de topônimos